Cittanovesi – abitanti di Cittanova (Croazia)
Cittanovesi – abitanti di Cittanova (Italia)